«The Rose, Vol. 2» — сборник поэзии Тупака Шакура, в исполнении других артистов, издан в 2005 году. Альбом построен на поэзии Тупака, т.е. каждый трек содержит либо семпл, либо бэк-вокал Тупака. Это второй по счёту сборник поэзии Шакура. Первый же сборник The Rose That Grew from Concrete вышел в 2000 году.

Список композиций

Ссылки 
 Альбом «The Rose, Vol. 2» на сайте Discogs

Сборники Тупака Шакура
Альбомы, опубликованные посмертно
Хип-хоп-альбомы